Le château de Lacoste est le nom porté par plusieurs châteaux français :

 le château de Lacoste, dans la commune de Castelnaud-la-Chapelle, en Dordogne ;
 le château de Lacoste, dans la commune de Lacoste, dans le Vaucluse ;
 le château de Lacoste, dans la commune de Nîmes, dans le Gard ;
 le château de Lacoste, dans la commune de Noailhac, dans le département de la Corrèze ;
 le château de Lacoste, dans la commune de Salviac,  dans le Lot.

Homophone 

 Le château de La Coste, dans la commune de Grézels, dans le Lot.
 Le château La Coste, dans la commune du Puy-Sainte-Réparade, dans les Bouches-du-Rhône, domaine vinicole et centre d'art contemporain.

Lacoste